

Musica 
 Bonfire – gruppo musicale heavy metal tedesco
 Bonfire – traccia dell'album Dog Eat Dog dei Warrant del 1984
 Bonfire –  album degli AC/DC del 1997
 Bonfire – singolo dei Third Eye Blind dall'album Ursa Major del 2009
Bonfire – singolo di Childish Gambino dall'album Camp del 2011
 Bonfire – singolo di Felix Jaehn e Alma del 2016

Televisione 
 Pioggia indiscreta (Bonfire) – episodio della prima stagione de L'ora di Hitchcock